Вер-ан-Друе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 37 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 420 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1106,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вер-ан-Друе на сайті французького Національного інституту географії
 Вер-ан-Друе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вер-ан-Друе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер-ан-Друе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вер-ан-Друе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар